Інерція (від лат. inertia — бездіяльність, спокій, відсталість) — явище незмінності швидкості руху матеріальної точки за відсутності зовнішніх сил.
 Інерція зору
 Інерція клімату

Не плутати з поняттям "інертність".